A Tinikémek (eredeti cím: ספיידרז, angol cím: Spyders) 2020-tól vetített izraeli vígjáték-dráma sorozat, amelyet Michal Cooper Keren alkotott.

A sorozat producere Noam Arazi. A forgatókönyvet Nadav Ben Simon, Amir Pawlowitsch és Michal Cooper Keren írta. A dramedyt Rani Sa'ar, Rina Horn és Dori Tepper rendezte. A főszerepben Nati Kluger, Kobi Maimon, Amit Hechter, Kim Or Azulay és Yonathan Gottlieb. A sorozatot az Ananey Communications, a HOT, a Nutz Productions és a Viacom International Media Networks gyártja, forgalmazója a ViacomCBS Global Distribution Group.

Izraelben 2020. március 18-tól volt látható a TeenNick-en. Magyarországon a Nickelodeon mutatta be 2020. december 19-én.

Cselekmény 
A családi nyaraláson a gyerekek rájönnek, hogy a szüleik kémek. Anna és Noah az ECCO (Environmental Counter Crime Organisation) környezetvédelmi kémszervezetnek dolgoznak. Amikor a két szülő bajba keveredik, a gyerekek létrehozzák a Tinikémek szervezetet, hogy megmentsék a szüleiket és a világot a gonoszok elől.

Szereplők

Fischer család

Goodman család

Gonoszok

További szereplők

Magyar változat 
 Bemondó: Korbuly Péter
 Magyar szöveg: Pintér Zsófia
 Szinkronrendező: Földi Levente
 Produkciós vezető: Koleszár Emőke
 További magyar hangok: Garami Mónika, Magyar Viktória, Nagy Mira, Nagy Szonja, Szűcs Anna Viola, Hegedüs Miklós, Égner Milán, Náray-Kovács Zsombor, Predák Anna, Kelemen Noel, Orosz Gergely

A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

Évados áttekintés

Évadok

1. évad (2020)

2. évad (2020)

3. évad (2021-2022)

4. évad (2022)

Jegyzetek

További információk 

Izraeli televíziós sorozatok
2020-ban bemutatott televíziós sorozatok
2022-ben befejezett televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós drámasorozatok